Kršćanstvo je najzastupljenija vjera na otoku Manu.

Povijest
Otok Man je jedan od teritorija gdje se kršćanstvo proširilo u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku.

Galerija

Izvori 

Otok Man